Poniższa lista przedstawia państwa świata w zależności od rocznej emisji dwutlenku węgla. Uwzględniony jest jedynie dwutlenek węgla pochodzący ze spalania paliw kopalnych, bez uwzględnienia takich źródeł jak produkcja cementu czy wylesianie. Spalanie paliw kopalnych odpowiada za około 70% światowej emisji CO2, wylesianie za około 25%, a produkcja cementu za około 5%.

Zobacz też 
 lista państw według emisji dwutlenku węgla na jednego mieszkańca

Przypisy 

Zanieczyszczenia atmosferyczne
Listy państw według zagadnień
Zmiany klimatu
Dwutlenek węgla